Лемма Бёрнсайда (или лемма Коши — Фробениуса) — классический результат комбинаторной теории групп, даёт выражение на число орбит в действии группы.
Лемма Бёрнсайда лежит в основе доказательства теоремы Редфилда — Пойи.

Формулировка 

Пусть  — конечная группа, действующая на множестве .
Тогда число орбит действия равно среднему количеству точек, фиксированных точек в  элементами .

Точнее, для любого элемента  из  будем обозначать через  множество элементов , оставляемых на месте ,
то есть
 
Тогда (натуральное число или бесконечность)
 
здесь  обозначает число орбит действия.

Доказательство 
Число орбит равно  , но по формуле орбит  ,где  означает стабилизатор элемента , значит сумма равна  . Выпишем в столбик все элементы  и напишем рядом с каждым  те элементы  , которые оставляют данный элемент неподвижным . Тогда произвольный элемент  группы  встретится такое же число раз , какое он оставляет элементы  неподвижными , то есть в точности  раз , а потому сумма  равна сумме  , что и утверждалось .

Следствия 
 Если действие конечной группы  на множестве  транзитивно, то

История 
Уильям Бёрнсайд сформулировал и доказал эту лемму (без указания авторства) в одной из своих книг (1897 год), но историки математики обнаружили, что он не был первым, кто открыл её. Коши в 1845 году и Фробениусу в 1887 году также была известна эта формула. По-видимому, лемма была столь хорошо известна, что Бёрнсайд просто опустил указание авторства Коши. Поэтому эта лемма иногда называется леммой не Бёрнсайда. Это название не столь туманно, как кажется: работа Бёрнсайда была столь плодотворной, что большинство лемм в этой области принадлежит ему.

Литература 
 
 Burnside, William (1897) Theory of Groups of Finite Order, Cambridge University Press, at Project Gutenberg and here at Archive.org.  (Это первое издание; введение ко второму изданию содержит известный крутой поворот Бёрнсайда в отношении полезности теорий представлений.)
 .
 .
 .

Ссылки
Р. Борчердс, 

Бёрнсайда
Комбинаторика
Конечные группы
Б